Grenville – miasto na Grenadzie
Miejscowości w USA:
 Grenville – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Union
 Grenville – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
Gminy w USA:
 Grenville (ang. Grenville Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
Biografie:
 George Grenville (1712–1770) – brytyjski polityk
 Henry Grenville (1717–1784) – brytyjski dyplomata
 Richard Grenville (1542–1591) – angielski korsarz i odkrywca
 Thomas Grenville (1755–1846) – brytyjski polityk i bibliofil
 William Grenville (1759–1834) – brytyjski polityk